Сан-Маркос () — город и муниципалитет в западной части Никарагуа, на территории департамента Карасо.

География 
Расположен примерно в 45 км к югу от столицы страны, города Манагуа. Абсолютная высота — 530 метров над уровнем моря.

Климат города характеризуется как тропический климат саванн. Средние месячные температуры изменяются от 23ºC до 27ºC. Средняя годовая норма осадков — 1200—1400 мм; осадки распределяются на протяжении года довольно равномерно.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляет 20 783 человека.

Динамика численности населения города по годам:

Экономика 
Экономика Сан-Маркоса основана на сельском хозяйстве, основными продуктами которого являются кофе, зерновые, цитрусовые, фрукты, овощи и др. Промышленность представлена производством платсмассы и переработкой с/х продуктов.

Известные уроженцы 
 Анастасио Сомоса Гарсия — никарагуанский государственный деятель; официально был 33-м и 35-м президентом Никарагуа.

Города-побратимы 
  Йена, Германия

Примечания 

Города Никарагуа